Anton Joseph Hampel, 18e-eeuwse Duitse componist
Gunter Hampel, Duitse jazz-vibrafonist, -klarinettist, -fluitist, -pianist en -componist
Sigmund Walter Hampel, Oostenrijks kunstschilder en tekenaar